Populisme désigne :
 une position politique qui prend le parti du peuple contre les élites, le populisme (notamment un courant socialiste du populisme russe) ;
 un courant littéraire cherchant à décrire le peuple : voir populisme (littérature).

Un opposé est la notion du misérabilisme, développée par le sociologue français Jean-Claude Passeron.